Constel·lació del Reticle, petita constel·lació de l'hemisferi sud 
 Reticle (aparell digestiu), segon compartiment de l'estómac dels artiodàctils remugants i dels tilòpodes
 Reticle o retícula, conjunt de dos o més fils creuats o paral·lels que es col·loquen superposats en el camp de visió d'un instrument òptic per realitzar mesuraments
 Reticle (ordre), estructura algebraica amb dues operacions binàries o bé un conjunt parcialment ordenat amb certes propietats específiques 
 Reticle cristal·lí
 Reticle endoplasmàtic, orgànul cel·lular típic de cèl·lules eucariotes format per una xarxa de membranes 
 Reticle endoplasmàtic llis, orgànul cel·lular format per túbuls cilíndrics i sense ribosomes adherits a la membrana cel·lular
 Reticle endoplasmàtic rugós, reticle endoplasmàtic format per sistemes de túbuls aplanats i ribosomes adherits a la membrana cel·lular 
 Reticle sarcoplasmàtic, orgànul cel·lular típic de les cèl·lules musculars